Buchbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Buchbach (Oberbayern), Markt im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Buchbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Ortsteile:
 Buchbach (Burghaslach), Ortsteil der Gemeinde Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchbach (Gräfenthal), Ortsteil der Stadt Gräfenthal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Buchbach (Schönwald), Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Buchbach (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern

 Buchbach (Gemeinde Stössing), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Buchbach (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land), Katastralgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Gewässer:
 Buchbach, Oberlauf bis Rannersdorf, Markt Stamsried des Aubachs (rechter Zufluss des Regens bei Pösing), beide Orte im Landkreis Cham, Bayern
 Buchbach (Edenbach), linker Zufluss des Edenbachs (zur Wieslauf) nahe der Laufenmühle, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchbach (Eger), rechter Zufluss der Eger im tschechischen Fichtelgebirge
 Buchbach (Erms) oder Scheulerbach, linker Zufluss des Ermskanals neben der Erms in Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Buchbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) bei Pfeffingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Buchbach (Grenff), rechter Zufluss der Grenff bei Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Buchbach (Goggitschbach), linker Zufluss des Goggitschbachs (zur Raab) bei Mittergoggitsch, Langegg bei Graz, Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Buchbach (Haslach), rechter Zufluss der Haslach (zur Reichen Ebrach) nach Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchbach (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach vor Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Buchbach (Kesselbach), rechter Zufluss des Kesselbachs (zum Zellbach, zur Attel) in Sensau, Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Buchbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig am Vogtsmichelhof im Stadtteil Ehlenbogen, Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Buchbach, Oberlauf bis zum Ortsteil Kötschdorf des Kötschdorfer Bachs. rechter Zufluss des Schilternbachs (zur Naab) vor Markt Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Buchbach (Krettenbach), linker Oberlauf des Krettenbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nach Stierhöfstetten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Burgstall, Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Buchbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Mittelstadt, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Buchbach (Rechenberger Rot) – zwei Zuflüsse und ein Nebenlauf des Oberlaufs Gunzenbach der Rechenberger Rot im nordöstlichen Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Buchbach (Rechenberger Rot, Spitzenmühle), linker Zufluss nach der Spitzenmühle von Wildenstein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Buchbach (Rechenberger Rot, Melbersmühle), linker Zufluss nach der Melbersmühle von Matzenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Buchbach (Rechenberger Rot, Buchmühle), rechter Mühlkanal von unterhalb der Hahnenmühle bis zur Buchmühle, beide Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis
 Buchbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zum Neckar nach Oferdingen) bei Sondelfingen, beide Orte zur Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Buchbach (Riedbach), rechter Zufluss des Riedbachs nach Kleinsteinach, Gemeinde Riedbach, Landkreis Haßberge, Bayern, der in die Nassach (Main) mündet
 Buchbach (Röllbach), rechter Zufluss des Röllbach (Main) bei Röllbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Buchbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach an der Buchmühle, Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Buchbach (Salzbach), Abschnittsname des Salzbachs bei Langmühle, Gemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Buchbach (Schozach), linker Zufluss der Schozach nach Unterheinriet, Gemeinde Untergruppenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg. Hat gemeinsamen Ursprung mit dem Buchbach (Sulm), siehe dazu Sulm (Neckar)#Ursprung
 Buchbach (Schwarzach), am Unterlauf auch Tannenbach, rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) gegenüber Niederpremetschl, Gemeinde Schönthal, Landkreis Cham, Bayern
 Buchbach (Södingbach), rechter Zufluss des Södingbaches bei Aichegg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Buchbach (Speltach), rechter Oberlauf der Speltach bis Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Buchbach (Sulm), linker Zufluss der Sulm bei Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg. Hat gemeinsamen Ursprung mit dem Buchbach (Schozach), siehe dazu Sulm (Neckar)#Ursprung
 Buchbach (Tannbach) oder Ernbach oder Öhrnbach, rechter Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) zwischen Bästenhardt, Stadt Mössingen und Ofterdingen, beide Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Buchbach (Waldhausener Bach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Waldhausener Bachs, (zum Frauendorfer Bach, zum Inn) bis vor die Obermühle bei Waldhausen, Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Buchbach (Weißache), linker Zufluss der Weißache bei Bayern, Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Kreuzgraben → Kehrergraben → Madereybach  → Buchbach
 Buchbach (Zwiefalter Aach), rechter Nebenlauf der Zwiefalter Aach (oder Zwiefalter Ach) bei Zwiefalten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Schutzgebiet:
 Buchbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Neukirch und Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Buchbächlein
 Bucherbach
 Buchenbach (Begriffsklärung)